Sierra de Juárez es el nombre de las siguientes cadenas montañosas:
Sierra de Juárez en Baja California (México).
Sierra de Juárez en Oaxaca (México).